

Мероприятия

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, которые вышли в 2015 году.

Всего в 2015 году вышло 9 проектов ААА-класса

Звёздочка (*) после названия игры означает, что данная игра была выпущена на территории Японии. Выход таких игр в других регионах может состояться позднее.

l квартал (январь — март)

ll квартал (апрель — июнь)

lll квартал (июль — сентябрь)

lV квартал (октябрь — декабрь)

Примечания